AA steht als Abkürzung für:

 AA-Rating, Ratingcode von Ratingagenturen, siehe Rating #Ratingcodes
 Academia de Artes, mexikanische Kunstakademie
 Akademie-Ausgabe der Werke von Immanuel Kant
 Alopecia areata, medizinische Fachbezeichnung für kreisrunden Haarausfall #Alopecia areata
 America’s Army, Online-Computerspiel
 American Airlines, den IATA-Code einer US-amerikanischen Fluggesellschaft
 Anadolu Ajansı, türkische Nachrichtenagentur, Hauptsitz Ankara
 Anarchist Academy, eine 1992 gegründete deutsche Hip-Hop-Band
 Anonyme Alkoholiker, Selbsthilfegruppe
 Antialiasing (Computergrafik), Kantenglättung in Computergrafiken oder allgemein Verminderung des Alias-Effekts
 Antialiasing (Signalverarbeitung) bei der Digitalisierung elektrischer oder optischer Signale
 Apostolicam actuositatem, Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils
 Arachidonic Acid, deutsch Arachidonsäure
 Arbeitsamt
 Archäologischer Anzeiger, deutsche Fachzeitschrift für Archäologie
 Architectural Association School of Architecture, London
 Athletics Australia, Australischer Leichtathletikverband
 Augustiniani ab Assumptione, Assumptionisten, katholischer Orden
 Auswärtiges Amt, das deutsche Außenministerium
 Automobile Association, Automobilclub im englischsprachigen Raum
 Bahnhof Hamburg-Altona nach dem Bahnamtlichen Betriebsstellenverzeichnis
 Chevrolet AA, PKW-Modell (1927)
 Mignon (Batterie), Baugröße von Batterien sowie Akkumulatoren
 die kleinste Körbchengröße bei Büstenhaltern, siehe Büstenhalter #Europäisches Größensystem
 Kürzel für Aluminiumlegierungen die von der Aluminum Association genormt wurden (aber nicht nach EN oder DIN)

AA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Burgas
 Deutschland: Ostalbkreis (für Aalen)
 Großbritannien: Peterborough
 Luxemburg: Behördenkennzeichen, z. B. der Polizei
 Niederlande: Fahrzeuge des Königshauses, siehe Kfz-Kennzeichen (Niederlande) #Besondere Kennzeichen
 Norwegen: Halden (Norwegen) in der Provinz Viken
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Südafrika, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden) #Diplomatenkennzeichen
 Türkei: Polizei (Türkei) (weiße Schrift auf blauem Grund)
 Ukraine: Stadt Kiew

A. A. steht als Abkürzung für:
 Archidux Austriae, war von 1453 bis 1918 der Titel des Herrschers des Erzherzogtums Österreich als Erzherzog zu Österreich
 Associate of/in Arts, vergleiche Associate Degree
 Aulus Agerius, Kläger des römischen Formularprozesses, siehe Numerius Negidius #Begriffsursprung und -geschichte
 Meister A. A., Maler der Spätgotik

A∴A∴ steht für:
 Astrum Argenteum, Gruppe von Okkultisten

Aa ist der Name folgender Flüsse:
 verschiedener Flüsse und Bäche, siehe Liste der Gewässer namens Aa
 eine alte Bezeichnung für den Schweizer Fluss Limmat

Aa ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Jacob van der Aa (1792–1857), niederländischer Lexikograph und Literat
 Albert von der Aa (1894–1978), Schweizer Politiker (SP) und Redakteur
 Christianus Carolus Henricus van der Aa (1718–1793), niederländischer lutherischer Theologe
 Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa (1791–1851), niederländischer Jurist, Schriftsteller und Dichter
 Cornelis van der Aa (1749–1815), niederländischer Buchhändler
 Cornelis Johannes van der Aa (1883–1950), niederländischer Maler und Kunsthändler
 Dirk van der Aa (1731–1809), niederländischer Maler
 Hillebrand van der Aa (1659/1660 bis um 1721), niederländischer Stecher und Zeichner
 Jacob van der Aa (1743–1776), niederländischer Maler
 Karl von der Aa (1876–1937), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Michel van der Aa (* 1970), niederländischer Komponist
 Petrus van der Aa (1530–1594), flandrischer Jurist
 Philips van der Aa († nach 1586), oranischer Jurist und Staatsmann
 Pieter van der Aa (1659–1733), niederländischer Buchdrucker und Kupferstecher
 Rudolf von der Aa (1913–1991), deutscher Tierarzt

Aa ist der Künstlername von:
 Anuel AA (* 1992), puerto-ricanischer Sänger und Rapper

Aa, ʻAʻā, Å steht für:
 Å, skandinavischer Buchstabe (Umlaut für Buchstabenfolge Aa oder aa)
 Aa (Ägyptische Mythologie), altägyptische Gottheit
 Aa (Architekt) (zur Zeit des Mittleren Reichs/um 2000 v. Chr.), altägyptischer Architekt und Bauleiter
 Aa-hetep-Re, altägyptischer König der Zweiten Zwischenzeit
 Aa (Estland), Dorf in Estland
 Aa (Kindersprache), kindersprachlicher Ausdruck für Kot
 Aa (Orchideen), Pflanzengattung
 Aʻa, Insel in Vavaʻu, Königreich Tonga
 ʻAʻā-Lava, auch Brockenlava genannt (zähflüssigste Form von Lava)
 Ache, eine Lautvariante der Gewässerbezeichnung

Aa. steht in der Medizin für:
 Arteriae, Plural von Arteria (lat. Schlagader), siehe Arterie

a. A. steht für:
 anderer Auffassung oder anderer Ansicht in der Rechtswissenschaft, siehe Mindermeinung #„Andere Auffassung“ 

aa, .aa, aa. steht für:
 aa., ana partes aequales („zu gleichen Teilen“), Fachbegriff der Pharmazie, siehe Liste lateinischer Phrasen/A #ana partes aequales
 Afar (Sprache), kuschitische Sprache, nach dem Sprachencode ISO 639-1
 Audible #Dateiformat, Dateiendung für Audiotitel

Siehe auch:
 A&A
 Van der Aa
 Von der Aa

Abkürzung